Huidi to:
 Huidi – władca chiński z dynastii Han, panujący w latach 195-188 p.n.e. 
 Huidi – władca chiński z dynastii Jin, panujący w latach 290-306